Cullin ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Cullin (1944–2020), französischer Politikwissenschaftler

Cullin steht für:
 eine Gruppe von Eiweißen, die am Eiweißabbau in Zellen beteiligt sind, siehe Culline

Siehe auch:
 Cullen
 Culling
 Cullins